Svalebæk har flere betydninger:

 Svalebæk (landsby) – en bebyggelse i Teestrup Sogn, Faxe Kommune og Tybjerg Sogn, Næstved Kommune
 Svalebæk (vandløb) – vandløb